Sax (Alicante) — município espanhol
Saxofone — instrumento de sopro
Simple API for XML — conhecido pela sigla SAX
3534 Sax — asteroide